Аэрофлот — название, имеющее несколько значений.

 Главное управление гражданского воздушного флота «Аэрофлот» — с 1932 по 1964 элемент структуры власти административно-командной системы СССР, осуществлявший планирование, регулирование и инспектирование гражданской авиации и воздухоплавания, а также осуществлявший управление подведомственными ему предприятиями и учреждениями.
 Аэрофлот — с 1964 года до распада Советского Союза общий термин обозначающий гражданскую авиацию, находящуюся в ведении Министерства гражданской авиации СССР. Аэрофлот имел единый флаг, эмблему и форменную одежду, что по своей сути являлось общей торговой маркой под которой более чем 300 советских авиапредприятий (авиакомпаний) оказывали свои услуги. Организация перевозок и авиационных работ в стране осуществлялась централизовано через Управления гражданской авиации — подразделения МГА СССР.
 Аэрофлот — советские авиалинии — с июня 1991 зарегистрированное юридическое лицо — производственно-коммерческое объединение, обеспечивающее только международное авиасообщение, состоящее из Международного коммерческого управление ГА с входящими в него международными представительствами и Центрального управления международных воздушных сообщений с его лётным составом и парком воздушных судов.
 Аэрофлот — Российские авиалинии — с 27 июля 1992 года российская государственно-частная авиакомпания, образованная путём акционирования и реорганизации производственно-коммерческого объединения «Аэрофлот — советские авиалинии» с входящими в него структурами. Изначально авиапредприятие именовалось как «Аэрофлот — российские международные авиалинии» и выполняло только международные полеты.
 Аэрофлот — железнодорожная станция в Новосибирской области возле аэропорта Толмачёво
 «Аэрофлот» — название омского хоккейного клуба «Авангард» в 1963—1967 годах
 «Аэрофлот» — название иркутского футбольного клуба «Звезда» в 1968—1973 годах
 Аэрофлоты — диалкиловые эфиры дитиофосфорной кислоты.

Примечания